Карл Ри́хтер: Рихтер, Карл (1855—1891) — австрийский ботаник.
 Рихтер, Карл (1926—1981) — немецкий дирижёр, органист, клавесинист.